Маккри́ди () — шотландская и ирландская фамилия. Известные носители:

Носители фамилии 
 Маккриди, Майк (род. 1966) — американский рок-музыкант, гитарист группы Pearl Jam.
 Маккриди, Майкл (род. 1946) — шотландский кёрлингист на колясках и игрок в боулз, призёр зимних и летних Паралимпийских игр.
 Маккриди, Минди (1975—2013) — американская певица кантри.
 Маккриди, Пол (1925—2007) — американский авиационный инженер.
 Маккриди, Эдди (род. 1940) — шотландский футболист и футбольный тренер.

Другое 
 (24643) Маккриди — астероид, названный в честь американского инженера .

Примечания